Catharinakathedraal (Kingisepp), Rusland
 Catharinakathedraal (Poesjkin), Rusland
 Catharinakathedraal (Cherson), Oekraïne
 Sint-Catharinakathedraal (Utrecht), Nederland

Kathedraal naar patroonheilige